Kinsella est un terme pouvant désigner:

Patronyme 
 
 John Kinsella (1932-2021), compositeur irlandais
 John Kinsella (né en 1952), nageur américain
 Mark Kinsella (né en 1972), footballeur irlandais
 Noël Kinsella (né en 1939), homme politique et président du Sénat canadien
 Sophie Kinsella (née en 1969), écrivaine britannique
 Warren Kinsella (né en 1960), avocat, musicien et personnalité politique canadien
 W.P. Kinsella (1935-2016), écrivain canadien

Toponyme

Kinsella, hameau du comté de Beaver en Alberta

Croghan Kinsella, sommet des montagnes de Wicklow

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme